Rivière à la Loutre kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière à la Loutre (vattendrag i Kanada, lat 47,52, long -79,48), Québec, 
 Rivière à la Loutre (vattendrag i Kanada, lat 48,46, long -70,96), Québec, 
 Rivière à la Loutre (vattendrag i Kanada, lat 48,88, long -72,82), Québec, 
 Rivière à la Loutre (vattendrag i Kanada, lat 49,62, long -63,79), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar